Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 287-es, továbbá 287A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 287-es busz (Budapest)
 287A busz (Budapest, 2014–2015)megszűnt